Pascal har flere betydninger:

 Blaise Pascal – en fysiker og filosof
 Pascal (enhed) – en SI-enhed for tryk opkaldt efter Blaise Pascal
 Pascal (programmeringssprog) – opkaldt efter Blaise Pascal
 Pascal (navn) – et drengefornavn